Ève Bélisle (1905-2002), romancière et poète québécoise ;
 Jean Bélisle, historien maritime canadien ;
 Jean-Pierre Bélisle, (né en 1948), député libéral de Mille-Îles ;
 Louis-Alexandre Bélisle (1902-1985), linguiste et lexicographe québécois ;
 Monique Bélisle (morte en 2017), actrice québécoise ;
 Pierre Bélisle, membre de La Bottine souriante ;
 Raymond Bélisle (1945-2010), acteur québécois ;
 Rhéal Bélisle, (1919-1992), député et sénateur franco-ontarien ;
 Richard Bélisle (né en 1946), homme politique fédéral canadien.